August Ludwig Follen – poeta tedesco
 Charles Follen – poeta tedesco
 Charles Follen Adams – poeta statunitense
 Charles Follen McKim – architetto statunitense
 Paul Follen – avvocato tedesco naturalizzato statunitense